Indomito – cacciatorpediniere della Regia Marina
 Indomito – torpediniera di scorta della Regia Marina
 Indomito – cacciatorpediniere dell'omonima classe della Marina militare italiana